Soulat est un patronyme porté notamment par :

 Henri Soulat (1918-1989), militaire et résistant français, Compagnon de la Libération ;
 Robert Soulat (1923-1994), écrivain, éditeur et traducteur français ;
 Alain Soulat (né en 1981), animateur de télévision chilien d'origine française.